Dálnice A8 se nachází ve více státech:

Dálnice A8 (Chorvatsko)
Dálnice A8 (Itálie)
Dálnice A8 (Německo)
Dálnice A8 (Rakousko)
Dálnice A8 (Polsko)